Esport kan syfta på:
E-sport – ett samlingsbegrepp för tävlingar som utförs på datorer eller spelkonsoler
Esport Arena – en arena för fotbollsarena och innebandy i Hagalund, Esbo stad utanför Helsingfors
Esport Center – en tennisanläggning i Hagalund, Esbo stad